

Astronomia 
 Chiaro di luna – illuminazione notturna della Terra dalla luce solare riflessa sulla Luna.

Film  
 Chiaro di luna (Moonshine) – film diretto da Roscoe Arbuckle (1918)
 Chiaro di luna (Servants' Entrance) – film diretto da Walt Disney e Frank Lloyd (1934)

Letteratura 
 Chiaro di luna (Clair de lune) – raccolta di racconti del 1883 dello scrittore francese Guy de Maupassant.
 Chiaro di luna (Clair de lune) – racconto di Guy de Maupassant del luglio 1882
 Chiaro di luna (Clair de lune) – racconto di Guy de Maupassant dell'ottobre 1882

Musica  
 Sonata per pianoforte n. 14 – sonata di Beethoven, chiamata anche Sonata al Chiaro di Luna
 Chiaro di Luna – terzo movimento della Suite bergamasque di Claude Debussy.
 Chiaro di luna – singolo di Jovanotti del 2018

Altro 
 Chiaro di luna – dolce tradizionale di Paullo
Chiaro di luna (Moonlight) – opera teatrale di Harold Pinter